Püntsog Namgyal (Tsangpa), de vijfde koning (voor 1603 - 1620) uit de Tsang-dynastie in de Tsang-regio in Tibet
Püntsog Namgyal I (1604–1670), de eerste chögyal (koning) van Sikkim
Püntsog Namgyal II, de vijfde chögyal (1733-1780) van Sikkim